A Chave simples de duplas femininas do Torneio de Roland Garros de 2015 teve Hsieh Su-wei e Peng Shuai como defensoras do título.

Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová, venceram na decisão Casey Dellacqua e Yaroslava Shvedova, por 3–6, 6–4, 6–2

Cabeças-de-chave

 Martina Hingis /  Sania Mirza (Quartas-de-finais)
 Ekaterina Makarova  /  Elena Vesnina (Semifinais)
 Tímea Babos  /  Kristina Mladenovic (Segunda Rodada)
 Hsieh Su-wei  /  Flavia Pennetta (Quartas-de-finais)
 Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (Primeira Rodada)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Primeira Rodada)
 'Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (Campeãs)
 Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik ''(Terceira Rodada)

<ol start="9">
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká ''(Semifinais)
 Alla Kudryavtseva /  Anastasia Pavlyuchenkova ''(Segunda Rodada)
 Chan Yung-jan /  Zheng Jie ''(Terceira Rodada)
 Casey Dellacqua /  Yaroslava Shvedova ''(Finalistas)
 Michaëlla Krajicek /  Barbora Strýcová ''(Quartas-de-finais)
 Karin Knapp /  Roberta Vinci ''(Terceira Rodada)
 Anastasia Rodionova /  Arina Rodionova ''(Terceira Rodada)
 Klaudia Jans-Ignacik /  Andreja Klepač ''(Primeira Rodada)

Chave Principal

Finais

Metade Superior

Seção 1

Seção 2

Metade Inferior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas
 Chaves 

D
Torneio de Roland Garros - Duplas femininas